Немања Јоргић (Вировитица, 7. априла 1988) српски је фудбалски голман, који је тренутно наступа за ТСЦ из Бачке Тополе. Био је члан млађих репрезентативних узраста Србије и Црне Горе. Његов брат, Стефан, такође се бави фудбалом.

Каријера 
Јоргић је прошао млађе категорије новосадске Војводине. Одатле је прослеђен на позајмицу Слоги из Темерина, а затим је наредне две сезоне наступао за Палић. Пошто је Палић тада био развојни тим Спартака, Јоргић је лета 2010. прешао у редове суботичког суперлигаша. Дебитовао је на првој утакмици другог кола квалификација за Лигу Европе, када је Спартак гостовао луксембуршком представнику Диферданжу. Током сезоне 2010/11. у Суперлиги Србије био је лиценциран са бројем 1, али није наступао на званичним сусретима у том такмичењу.

Клуб је напустио после годину дана. Вратио се у темеринску Слогу и ту се задржао до краја календарске 2013. Почетком 2014. приступио је сомборском Радничком, а затим је други део исте године провео у Цементу. Од 2015. је постао чувар мреже Тополског спортског клуба из Бачке Тополе, освојивши прво место у Бачкој зони за сезону 2014/15. Статус првог голмана имао је и наредних година, до доласка Ненада Филиповића у клуб. После освајања првог места на табели Прва лига Србије, за такмичарску 2018/19, ТСЦ је изборио пласман у Суперлигу Србије. Јоргић је том такмичењу дебитовао наредне сезоне, током које је углавном имао статус резервисте.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
ТСЦ Бачка Топола
 Бачка зона: 2014/15.

 Прва лига Србије: 2018/19.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 Немања Јоргић на сајту Sortitoutsi 

Рођени 1988.
Вировитичани
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Војводине
Фудбалери Слоге Темерин
Фудбалери Палића
Фудбалери Спартака Суботице
Фудбалери Цемента
Фудбалери Радничког (Сомбор)
Фудбалери ТСЦ Бачке Тополе
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Срби у Хрватској